Angelo De Palo – medico e dirigente sportivo italiano
Doriana De Palo – calciatrice italiana
Elisabetta De Palo – attrice italiana
Graziella De Palo – giornalista italiana
Michele Arcangelo De Palo – partigiano italiano